— растение рода Ипомея семейства Вьюнковые (Convolvulaceae). Семена некоторых разновидностей Ipomoea violacea содержат психоактивные вещества и традиционно используются коренным населением Америки в магических ритуалах (как правило, в предсказаниях будущего).

Названия 
В англоязычных источниках встречаются названия: , , , .

На ацтекском языке растение известно как  или .

В синонимику вида входят следующие названия:

Описание вида 
Это однолетняя лиана с округлыми, чётко выраженными сердцевидными листьями 1,8-7,5 см в ширину и 7,5-10 см в длину.

Цвет её колоколообразных цветков может варьировать от белого до красного, фиолетового, синего, или фиолетово-синего. Плоды овальной формы 1,25 см в длину. Семена чёрные, продолговатые, угловатой формы.

Изначально была распространена в горах Южной Мексики, Гватемале, Вест-Индии и тропиках Южной Америки.

История 

Ацтеки использовали семена ипомеи из-за их психоактивных свойств, называя это растение tlitlitzin. Ещё испанские летописцы середины XVI века сообщали относительно использования этих семян для предсказания.

Несмотря на то, что и позднее этого их продолжали использовать в Южной Мексике, только около 1900 года tlitlitzin был ботанически идентифицирован как Ipomoea Violacea.

Психоактивные свойства 
В пределах этого вида существуют 4 разновидности, обладающие психоактивными свойствами — «Heavenly Blue», «Pearly Gates», «Flying Saucers» и «Blue Star». Другие разновидности также могут содержать психоактивные вещества, хотя весьма вероятно в меньшем количестве.

Действующим веществом Ipomoea violacea является эргин (амид лизергиновой кислоты), родственный ЛСД. Как правило, содержание алкалоидов в семенах довольно низкое (порядка 0,05 %), однако встречаются разновидности с более высоким содержанием (до 1,3 %). Помимо эргина, семена Ipomoea violacea содержат незначительное количество эргометрина и α-гидроксиэтиламида лизергиновой кислоты(LSH).

Примечания 

Вьюнковые
Энтеогены